«Тихая ночь» () — британо-американская апокалиптическая трагикомедия, снятая режиссёром Камилль Гриффин по собственному сценарию. Мировая премьера фильма состоялась 16 сентября 2021 года на Международном кинофестивале в Торонто. Фильм вышел в прокат 3 декабря 2021 года; производство — Marv Films и ; дистрибьюторы:  (Великобритания),  /  (США).

Сюжет 
Великобритания, современность. Семья Нелл и Саймона пригласила друзей встретить Рождество. Несколько семей встречаются в загородном доме супругов с детьми. Гости привозят подарки, накрыт стол. После начала празднования выясняется, что страну вскоре накроет облако ядовитого газа, к которому, как предполагают гости, имеют отношение русские или природный катаклизм. Предполагается, что все умрут от газа этой же ночью в страшных мучениях. Правительство страны не осталось в стороне от происходящего и организовало доставку населению таблеток для суицида, которые позволят уйти в мир иной спокойно и достойно.

В ролях 
 Кира Найтли — Нелл
 Роман Гриффин Дэвис — Арт
 Мэттью Гуд — Саймон
 Аннабелль Уоллис — Сандра
 Лили-Роуз Депп — Софи
 Кирби Хауэлл-Баптист — Алекс
  — Джеймс
  — Тони
 Люси Панч — Белла

Производство 
В январе 2020 года стало известно, что Камилль Гриффин выступит режиссёром фильма (её режиссёрский дебют), а Кира Найтли, Роман Гриффин Дэвис, Мэттью Гуд и Аннабелль Уоллис примут в нём участие. В следующем месяце к ним присоединились Лили-Роуз Депп, Кирби Хауэлл-Баптист, Давида Маккензи, Сопе Дирису, Руфус Джонс и Люси Панч; съёмки начались 17 февраля.

Релиз 
Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 16 сентября 2021 года. Премьера фильма в США и Великобритании состоялась 3 декабря 2021 года.

Критика 
Фильм «Тихая ночь» имеет рейтинг 67 %, основанный на отзывах 27 критиков, со средней оценкой 6,60 из 10 на сайте Rotten Tomatoes.

На сайте Metacritic фильм имеет рейтинг 54 из 100 на основе 8 критиков, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма сайт Роджера Эберта

Фильмы на английском языке
Кинокомедии Великобритании
Рождественские фильмы Великобритании
Дебютные фильмы кинорежиссёров